

Niemcy 
 Brandis – dzielnica miasta Schönewalde
 Brandis – miasto w kraju związkowym Saksonia, w powiecie Lipsk
 Brandis – pałac

Osoby 
 Dietrich Brandis – niemiecki botanik
 Heinrich Brandis – austriacki polityk
 Jonathan Brandis – amerykański aktor